Ива́н Ю́рьевич Че́резов () — российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Один из лидеров мужской сборной России по биатлону с середины 2000-х до начала 2010-х годов. В 2016 году закончил биатлонную карьеру. С ноября 2017 года глава Федерации биатлона Удмуртии. По итогам отчётно-выборной конференции 18 мая 2018 года стал членом Правления СБР.

Спортивная карьера 
До занятий Биатлоном, Иван занимался пожарно-прикладным спортом. Биатлоном начал заниматься в 9 лет (с 1989 года). Первый тренер — Новиков Владимир Игнатьевич. Первую победу в биатлоне одержал в 1995 году в спринте на юношеском первенстве Удмуртии.

На этапах Кубка мира дебютировал 4 декабря 2003 года в финском Контиолахти, заняв 22-е место в спринте. В основном составе сборной с начала сезона 2004/2005. Участник пяти чемпионатов мира (2005, 2007, 2008, 2009, 2011) и двух зимних Олимпийских игр (2006, 2010).

На Олимпийских играх в Турине в 2006 году вместе с Сергеем Чепиковым, Павлом Ростовцевым и Николаем Кругловым выиграл серебряные медали в эстафете. Трёхкратный чемпион мира в эстафете (2005 — смешанной; 2007 и 2008 — классической).

В сезоне 2006/2007 показал абсолютно лучший результат в точности стрельбы — 93,1 % — и лучший на тот момент личный результат в общем зачёте Кубка мира (четвёртое место, лучший из россиян).

С сезона 2005/2006 неизменный участник эстафет на этапах Кубка мира. Один из участников т. н. «золотой четвёрки» (Черезов, Круглов, Ярошенко, Чудов), ни разу в 8 стартах не опускавшейся ниже второго места (сезоны 2006/2007 и 2007/2008).

Черезов имеет 7 личных побед на этапах мирового Кубка по состоянию на 26 марта 2010 года. Выиграв 2 декабря 2007 года гонку преследования на этапе в Контиолахти, Черезов впервые примерил жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира, но по результатам следующей гонки расстался с нею.

На чемпионате мира 2009 в Корее выиграл единственную личную награду первенств мира — бронзовую медаль в масс-старте, обогнав на последнем круге дистанции лидировавшего до последней стрельбы норвежского биатлониста Уле Айнера Бьёрндалена.

В сезоне 2009/2010 занял третье место в общем зачёте Кубка мира, показав лучший личный результат и лучший результат среди российских спортсменов.

В сезоне 2010/2011 занял 5-е место в общем зачёте Кубка мира (лучший в сборной России).

На летнем чемпионате России 2011 в Уфе сломал левую ногу, из-за чего пропустил практически весь сезон 2011/2012. Первым стартом после травмы стало участие 10 и 11 марта 2012 в финальном этапе Кубка IBU в Альтенберге.

Сезон 2011/2012 
 08.03.2012 г.Кубок IBU 2012/2013. Альтенберг, Германия. Индивидуальная гонка, 20 км — не участвовал.
 10.03.2012 г.Кубок IBU 2012/2013. Альтенберг, Германия. Спринт, 10 км — 21 место. Стрельба 1+1. Время 27:32.0 +1:34.7
 11.03.2012 г.Кубок IBU 2012/2013. Альтенберг, Германия. Гонка преследования, 12,5 км — 5 место. Стрельба 2+0+1+0 . Время 37:48.3 +1:41.7

Сезон 2012/2013 
 30.11.2012 г. Кубок IBU 2012/2013. Бейтостолен, Норвегия. Индивидуальная гонка, 20 км — 1 место. Стрельба 0+1+0+0 . Время 55:23.9
 01.12.2012 г. Кубок IBU 2012/2013. Бейтостолен, Норвегия. Спринт, 10 км — 5 место. Стрельба 0+1 . Время 26:34.0 +27.7
 13.12.2012 г. Кубок мира по биатлону 2012/2013 Поклюка,Словения. Спринт, 10 км — 62 место. Стрельба 0+2 . Время 27:04.7 +2:23.0
 21.12.2012 г. Ижевская винтовка. Ижевск , Россия. Спринт, 10 км — 11 место. Стрельба — 2 промаха. Время 28:26.0 +1.01,4.
 23.12.2012 г. Ижевская винтовка. Ижевск , Россия. Индивидуальная гонка — 2 место.
Кроме Поклюки также принял участие в 7-м этапе Кубка мира в Холменколлене: в спринте занял 31-е место (1+0) с отставанием +1,45 мин; в гонке преследования был только 36-м (0-3-1-1). Таким образом, набрал первые 15 очков на Кубке мира впервые с сезона 2010/2011 года. В общем тотале Кубка мира сезона 2012/2013 года занял 84-е место.
Хорошим стало завершение зимнего сезона для биатлониста. На Чемпионате России в Увате вместе с Е. Гараничевым. М. Максимовым и А. Маковеевым занял 3-е место в эстафете, а затем стал первым в масс-старте на 15 км, пройдя все четыре рубежа без штрафных кругов и опередив других ветеранов сборной М. Чудова и М. Максимова. В мегамасс-старте на Приз Губернатора Тюменской области, где принимала участие вся мужская сборная России, стал также победителем, имея только один штрафной круг. По итогам года стал обладателем Кубка России по биатлону.
В мае решением тренерского штаба сборной России не был включен в список на централизованную подготовку. Позже стал заниматься в группе под руководством советника президента СБР Валерия Польховского вместе с М. Чудовым, М. Максимовым, С. Бочарниковым, а с сентября — и с А. Шипулиным. На Кубке и Чемпионате России по летнему биатлону 2013 г. в Сочи, где принимала участия и основная сборная, показал лучшую скорость. В спринте при 3-х промахах стал 6-м, а через несколько дней выиграл индивидуальную гонку.

Итоговое положение в зачёте индивидуальных дисциплин

Статистика выступлений в Кубке мира

Политическая карьера 
Избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики от партии «Единая Россия» на довыборах 13 сентября 2020 года.

15 декабря 2020 года избран председателем вновь созданной постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Личная информация 
Личный тренер — Чурин Виктор Анатольевич.

Жена Ирина. Сыновья Александр (р. 15 сентября 2007 года), Даниил (р. 6 сентября 2011 года), Михаил (р. 31 августа 2016 года).

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (5 марта 2010 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 февраля 2007 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.
 Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества»
 Заслуженный мастер спорта России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ивана Черезова
 Профиль на www.biastat.com
 Иван Черезов: «Если ты умеешь побеждать трудности, будешь первым» — интервью ТРК «Моя Удмуртия»

Биатлонисты России
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Победители Гран-при IBU
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики